— японский сэйю. Сотрудничает с театральной компанией Gekidan Himawari. На раннем этапе карьеры наиболее известен своей ролью Роксаса из серии компьютерных игр Kingdom Hearts. Помимо этого, озвучил множество мужских главных персонажей в аниме. На пятой церемонии Seiyu Awards, прошедшей 5 марта 2011 года, удостоился награды в категории «Лучший начинающий актёр». В 2015 году получил премию Tokyo Anime Awards как лучший актёр озвучивания.

Работы и роли

Аниме-сериалы 
2007 год
 «Охота на призраков» — ученик (3-я серия)
2008 год
 Soul Eater — Соул Итер Эванс
2009 год
 Fairy Tail — Миднайт
2010
 Metal Fight Beyblade — Джек
 Shiki — Нацуно Юки
2011 год
 C — Кимимаро Ёга
 Guilty Crown — Дарил Ян
 Hunter × Hunter — Меруэм
 IS (Infinite Stratos) — Итико Оримура
 Kimi to Boku — Юта Асаба
 Yu-Gi-Oh! Zexal — Кайто Тэндзё
2012 год
 Aoi Sekai no Chuushin de — Тил
 Aquarion Evol — Кагура Демури
 Binbougami ga! — Кэйта Цувабуки
 Metal Fight Beyblade Zero-G — Синобу Хирюин
 Tanken Driland — Пан
 Tsuritama — Нацуки Усами
 Zetsuen no Tempest — Ёсино Такигава

2013 год
 Ace of Diamond — Такахиро Омаэ
 Kamisama no Inai Nichiyoubi — Элис Колор
 Love Lab — Юя Танахаси (10-я серия)
 RDG Red Data Girl — Миюки Сагара
2014 год
 Amagi Brilliant Park — Сэйя Каниэ
 Barakamon — Хироси Кидо
 Buddy Complex — Дио Дзюнъё Вейнберг
 Captain Earth — Зин
 Gundam Build Fighters Try — Дайго Исибаси
 Haikyuu!! — Кэй Цукисима
 Mushishi: Zoku Shou — Рю
 Nisekoi — Раку Итидзё
 Nobunaga Concerto — Ода Нобуюки
 Ping Pong — Макото Цукимото
 Soul Eater Not! — Соул Итер Эванс
 Yu-Gi-Oh! Arc-V — Кайто Тэндзё
2015 год
 Akagami no Shirayukihime — принц (актёр)
 Charlotte — Ю Отосака
 Death Parade — Клавис
 Minna Atsumare! Falcom Gakuen — Рин Шварцер
 One-Punch Man — Мельзальгальд
 Q Transformers: Return of the Mystery of Convoy — Смоукскрин
 Rokka no Yuusha — Гольдоф Ауора
 Show by Rock!! — Аион
2016 год
 Battery: The Animation — Такуми Харада
 Macross Delta — Мессер Илефельд
 Mobile Suit Gundam Unicorn — Банагер Линкс
 Nijiiro Days — Цуёси Наоэ
 RS Keikaku -Rebirth Storage- — Рин Сагами
 Yuri on Ice — Юрий Плисецкий
 «Моя геройская академия» (ТВ-1) — Томура Сигараки
 «Невеста чародея» (OAD) — Рут
2017 год
 Altair: A Record of Battles — Баязид
 Dive!! — Рэйдзи Маруяма
 Fate/Apocrypha — Сиро Котоминэ/Амакуса Сиро Токисада
 Fukumenkei Noise — Момо Сакаки
 «Моя геройская академия» (ТВ-2) — Томура Сигараки
 «Невеста чародея» (ТВ) — Рут
2018 год
 Devilman Crybaby — Акира Фудо
 Free! Dive to the Future — Икуя Кирисима
 Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru — Такаси Сугияма
 «Вайолет Эвергарден» — Бенедикт Блю
 «Моя геройская академия» (ТВ-3) — Томура Сигараки
2019 год
 Astra Lost in Space — Ульгар Цвайг
 Teasing Master Takagi-san (ТВ-2) — Хамагути
 Sarazanmai — Тоой Кудзи
 «Истребитель демонов» — Руи
2020 год
 Ikebukuro West Gate Park — Такаси Андо
 Jujutsu Kaisen — Тогэ Инумаки
2021 год
 Horimiya  — Идзуми Миямура
 Tsuki to Laika to Nosferatu — Лев Лепс
2022 год
 Bibliophile Princess — Алексей Штрассер

Анимационные фильмы 
 Momoko, Kaeru no Uta ga Kikoeru yo. (2003) — Рики Курамото
 Hotarubi no Mori e (2011) — Гин
 Un-Go Episode 0: Inga Chapter (2011) — Тацуя Ягама
 Kokoro ga Sakebitagatterunda. (2015) — Такуми Сакагами
 High Speed! Free! Starting Days (2015) — Икуя Кирисима

OVA 
 Sousei no Aquarion Love — Кагура Демури
 Beyond (2003) — Масадзи
 Mobile Suit Gundam UC (2010—2014) — Банагер Линкс
 Infinite Stratos Encore: Koi ni Kogareru Rokujuusou (2011) — Итика Оримура
 Infinite Stratos 2: Long Vacation Edition (2013) — Итика Оримура
 Infinite Stratos 2: World Purge-hen (2014) — Итика Оримура
 Fantasista Stella (2014—2015) — Каори Окита
 Nisekoi (2014—2016) — Раку Итидзё
 Mahou Tsukai no Yome: Hoshi Matsu Hito (2016) — Рут
 Under the Dog (2016) — Сюнъити Нанасэ

Drama CD 
 Isshun no Kaze ni Nare — Таканаси
 Mahou Tsukai no Yome — Рут
 Dragon Nest — Тимоти
 IS (Infinite Stratos) — Итика Оримура
 Fukumenkei Noise — Момо Сакаки

Компьютерные игры 
 Kingdom Hearts II (2005) — Роксас
 The World Ends with You (2007) — Нэку Сакураба
 The Sky Crawlers: Innocent Aces (2008) — Нагами
 Kingdom Hearts 358/2 Days (2009) — Роксас
 Kingdom Hearts Birth by Sleep (2010) — Вентус, Роксас
 Kingdom Hearts Re: coded (2010) — Роксас
 Gundam Memories: Tatakai no Kioku (2011) — Банагер Линкс
 Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance (2012) — Нэку Сакураба, Вентус, Роксас
 Little King's Story (2012) — Адзурэ
 Rune Factory 4 (2012) — Лест
 The Last of Us (2013) — Сэм
 The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel (2013) — Рин Шварцер
 IS (Infinite Stratos) (2014—2015) — Итика Оримура
 Haikyuu!! (2014—2016) — Кэй Цукисима
 The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (2014) — Рин Шварцер
 Captain Earth: Mind Labyrinth (2015) — Зин
 7th Dragon (2015)
 Fate/Grand Order — Амакуса Сиро Токисада, Тристан
 Devil may cry 5 — V/Ви
 Genshin Impact — Рэйзор

Примечания

Ссылки